Op Roland Garros 1994 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 1994.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gigi Fernández / Natallja Zverava wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als elfde geplaatste Amerikaanse koppel Lindsay Davenport en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun 22e gezamenlijke titel. Fernández had daarnaast al 27 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvereva 23.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans en Laurence Courtois strandden in de eerste ronde.
 Ook Dominique Monami en de Française Isabelle Demongeot hadden de eerste ronde als eindstation.

Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Martina Navrátilová waren het vierde reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen de Françaises Julie Halard en Nathalie Tauziat.
 Brenda Schultz en Gabriela Sabatini uit Argentinië wisten eveneens de derde ronde te bereiken – daarin verloren zij van Nicole Provis en Elna Reinach.
 Kristie Boogert en Nicole Muns-Jagerman kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Caroline Vis en de Amerikaanse Ann Grossman viel het doek na de tweede ronde.
 Miriam Oremans en Anke Huber (Duitsland) strandden eveneens in de tweede ronde.
 Ingelise Driehuis en de Mexicaanse Lupita Novelo konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase 

Prijzengeld

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Toernooischema WTA (op pag.3)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1994